Па'льки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Акатовского сельского поселения. Население — 2 жителя (2007 год). 
 
Расположена в северо-восточной части области в 9 км к северо-востоку от Гагарина, в 11 км севернее автодороги . В 7 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)